Лаупер — фамилия. Известные носители:
 Лаупер, Андрей Анатольевич
 Лаупер, Синди